Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Biskupski – polski aktor teatralny i filmowy
 Ludwik Biskupski – turecki historyk i działacz Polonii w Turcji
 Stefan Biskupski – katolicki duchowny, profesor prawa kanonicznego
 Stefan Biskupski – polski polityk
 Tadeusz Biskupski – polski inżynier chemik, oficer, przedsiębiorca
 Wincenty Biskupski – polski adwokat, wydawca, polityk, działacz gospodarczy i społeczny